Osoby o tym nazwisku:
 Andranik Adamian – ormiański piłkarz
 Sion Adamian – duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego
 Sargis Adamian – ormiański piłkarz